Czeike ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Czeike (1926–2006), österreichischer Historiker
 Heinz Czeike, deutscher Kinderdarsteller
 Helga Czeike (1928–2014), österreichische Historikerin
 Max Czeike (1879–1945), deutscher Architekt